Aparicio steht für:

 (4232) Aparicio, Asteroid des Hauptgürtels

Aparicio ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Aparicio († 1999), spanischer Fußballspieler 
 Amancio Escapa Aparicio (1938–2017), spanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Santo Domingo
 Andrés Aparicio (* 1976), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Soto Aparicio (1933–2016), kolumbianischer Schriftsteller
 Gabriel Busquets Aparicio (* 1950), spanischer Diplomat
 Gregório Alonso Aparicio (1894–1982), spanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Prälat von Marajó
 Jaime Aparicio (* 1929), kolumbianischer Leichtathlet
 José de Orejón y Aparicio († 1765), peruanischer Komponist

 José Aparicio (1773–1838), spanischer Maler
 Justiniano Torres Aparicio (1906–1992), argentinischer Arzt, Archäologe, Komponist, Musikwissenschaftler und Autor
 Luis Aparicio (* 1934), venezolanischer Baseballspieler
 Luis José Rueda Aparicio (* 1962), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá
 Oscar Omar Aparicio Céspedes (* 1959), bolivianischer Priester, Militärbischof von Bolivien
 Pedro Aparicio Sánchez (1942–2014), spanischer Politiker
 Raúl Aparicio (1913–1970), kubanischer Journalist und Schriftsteller
 Severo Aparicio Quispe OdeM (1923–2013), emeritierter Weihbischof in Cuzco
 Víctor Aparicio (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Yalitza Aparicio (* 1993), mexikanische Schauspielerin